Zoologia
 płoć (Rutilus rutilus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae)
 płoć adriatycka (Rutilus rubilio) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych 
 płoć alpejska (Rutilus pigus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych 
 płoć hiszpańska (Achondrostoma arcasii) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych 
 płoć macedońska (Pachychilon macedonicum) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych 
 płoć pardilska (Iberochondrostoma lemmingii) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych
 płoć portugalska (Achondrostoma oligolepis) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych

Geografia
 Płoć – jezioro w woj. zachodniopomorskim, na Równinie Drawskiej